Chivor kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chivor (ort), Boyacá, 
 Chivor (kommun), Boyacá,